

Localidades
Novo Mundo - denominação europeia para as Américas na época dos descobrimentos.

Novo Mundo (Mato Grosso) - município de Mato Grosso.
Novo Mundo (Curitiba) - bairro de Curitiba, Paraná.
 Parque Novo Mundo - bairro da cidade de São Paulo.
 Novo Mundo - antiga denominação de Urupês, São Paulo.

Outros
Novo Mundo (loja) - varejo de eletrodomésticos.
The New World - filme de 2005 com Colin Farrell e Christian Bale
Novo Mundo (telenovela) - telenovela da Rede Globo de 2017

Ver também
Mundo Novo

Desambiguação